Хегай — фамилия у российских и среднеазиатских корейцев; является вариантом корейской фамилии Хо ().

Известные носители:
 Хегай, Александр Анатольевич (род. в 1956) — российский автор-исполнитель (бард).
 Хегай, Алексей Иванович (1908—1953) — российский и корейский революционер.
 Хегай, Арнольд Аркадьевич (род. 1992) — украинский боксёр-профессионал.